Friedrich Pustet ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Pustet (Verleger, 1798) (1798–1882), deutscher Verleger und Gründer der Friedrich Pustet KG in Regensburg
 Friedrich Pustet (Verleger, 1831) (1831–1902), deutscher Verleger 
 Friedrich Pustet (Verleger, 1867) (1867–1947), deutscher Verleger 
 Friedrich Pustet (Verleger, 1897) (1897–1962), deutscher Verleger 
 Friedrich Pustet (Verleger, 1927) (1927–1989), deutscher Verleger 
 Friedrich Pustet (Verleger, 1959) (* 1959), deutscher Buchhändler und Verleger